Іща́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Отець Андрій (Іщак) — блаженний Української греко-католицької церкви, мученик.
 Іщак Василь Євгенович — український та радянський футболіст.

Українські прізвища